Пара Ненад Зимонич / Фабрис Санторо — победители турнира.

Победители турнира прошлого года — Пол Хенли и Кевин Улльетт — проиграли в полуфинале.

Посев 

  Даниэль Нестор /  Марк Ноулз (Полуфинал)
  Кевин Ульетт /  Пол Хенли (Полуфинал)

<li>  Мартин Дамм /  Леандер Паес ''(Первый раунд)
<li>  Ненад Зимонич /  Фабрис Санторо (Титул)

Сетка

Ссылки 
 Сетка турнира 

Теннисный чемпионат Дубая 2007